Пріоритет автобусу чи транзитний сигнал пріоритету  — назва різноманітних прийомів для покращення обслуговування та зменшення затримки для громадського транспорту на перехрестях (або вузлах), керованих світлофорами.

Автобусний транспорт
Управління дорожнім рухом